Deux régiments d’infanterie suisse au service du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Bettens » :
 
 Le régiment de Bettens (1722-1739) ;
 Le régiment de Bettens (1739-1751).

Homonymie d'unités militaires